MET — Центральноевропейское время
Met — Категория метрических пространств